Les Essarts, település Franciaországban, Eure megyében
Les Essarts, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Les Essarts, település Franciaországban, Vendée megyében
Les Essarts-le-Roi, település Franciaországban, Yvelines megyében
Les Essarts-le-Vicomte, település Franciaországban, Marne megyében
Les Essarts-lès-Sézanne, település Franciaországban, Marne megyében